Pax (Latijn voor vrede) kan verwijzen naar:
Pax (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
Pax (film), een Portugese film
Pax (godin), de personificatie van de vrede in de Romeinse godsdienst
Pax (geslacht), een geslacht van spinnen
Pax (Hoofddorp), een wijk in Noord-Holland bij Hoofddorp
Pax (München), een Duits historisch motorfietsmerk
Pax (natuurgebied), een natuurgebied ten zuiden van Oud-Heusden 
Pax (schip, 1953), een wachtschip van het Zeekadetkorps Arnhem
Pax (West Virginia), een plaats in de VS
N.V. Uitgeversmaatschappij Pax, een uitgeverij in Den Haag
een gebruikelijke aanduiding voor een wereldoverheersend land, zoals:
Pax Americana  
Pax Britannica
Pax Hispanica
Pax Mongolica
Pax Neerlandica
Pax Romana
Pax Sinica

PAX kan verwijzen naar:
PAX (vredesorganisatie), een Nederlandse vredesorganisatie
Stowarzyszenie PAX, Poolse rooms-katholieke partij
 PAX-gen, mutaties in PAX-genen kunnen ontwikkelingsstoornissen veroorzaken, zoals bij het PAX6-gen, waarbij mutatie kan leiden tot aniridie
Passagier, binnen de reisindustrie de afkorting voor passagier.
PAX (evenement), een jaarlijks evenement in de VS over computerspellen

Zie ook
Pax Christi, een internationale rooms-katholieke vredesbeweging
Pax Hengelo, een voetbalvereniging uit Hengelo
Pax Pils, een Belgisch biermerk
PAX Network, de voormalige naam van de Amerikaanse televisiezender ION Television
K-PAX, een Duits/Amerikaanse film uit 2001 van regisseur Ian Softley